Blu Cantrell (née en 1976), chanteuse américaine de R&B d'origine italo-marocaine ;
 Jerry Cantrell (né en 1966), guitariste américain du groupe grunge Alice in Chains ;
 Laura Cantrell (née en 1967), chanteuse américaine de musique country ;
 Rebecca Cantrell (1968-),femme de lettres américaine, auteure de thriller et de roman fantastique ;
 Thomas Cantrell Dugdale (1880-1952), peintre britannique.